Die Hungarian Darts Trophy 2022 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 2. bis zum 4. September 2022 von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das zehnte Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 ist. Es wurde erneut in der Papp László Sportaréna in Budapest ausgetragen.

Den Sieg sicherte sich der Engländer Joe Cullen, welcher sich im Finale gegen den Iren William O’Connor durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 30. Juni 2022
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 7. Juli 2022
 Der ungarische Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit
 3 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 10. Juli 2022
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers 24. April 2022
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 3. Juni 2022
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 25. Juni 2022

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Luke Humphries
  Gerwyn Price
  Michael Smith
  Rob Cross
  Peter Wright
  Damon Heta
  Ryan Searle
  Nathan Aspinall
  Dirk van Duijvenbode
  Joe Cullen
  José de Sousa
  Dimitri Van den Bergh
  Danny Noppert
  Jonny Clayton
  Krzysztof Ratajski

Tour Card Qualifier
  Nathan Rafferty
  Jeff Smith
  Dave Chisnall
  Josh Rock
  Callan Rydz
  Ryan Meikle
  Daryl Gurney
  Rowby-John Rodriguez
  Stephen Bunting
  Boris Krčmar
  Martin Lukeman
  William O’Connor
  Darius Labanauskas
  Simon Whitlock
  Ted Evetts
  Raymond van Barneveld
  Chris Dobey
  Jeffrey de Zwaan

  Madars Razma
  Rusty-Jake Rodriguez
  Gabriel Clemens
  Jim Williams
  Ian White
  Brett Claydon

Associate Qualifier
  Franz Rötzsch
  Thibault Tricole

Höchstplatzierter ungarischer Spieler der Order of Merit
  János Végső

Host Nation Qualifier
  Levente Sarai
  András Borbély
  Pál Székely

Nordic & Baltic Qualifier
  Daniel Larsson

East Europe Qualifier
  Karel Sedláček

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
European Darts Tour 2022
Papp László Budapest Sportaréna